Slovo My-Lai má více významů:

 Masakr v My Lai, vyvraždění vietnamských civilistů během války ve Vietnamu
 My-Lai (hudební skupina), česká hudební skupina